

1 октября 
 Беляев, Лаврентий Семёнович (32) — Герой Советского Союза.
 Богданов, Григорий Богданович (33) — Герой Советского Союза.
 Водяников, Андрей Васильевич (25) — Герой Советского Союза.
 Волох, Анатолий Александрович — Герой Советского Союза.
 Евлашев, Иван Петрович — Герой Советского Союза.
 Жарков, Владимир Петрович — Герой Советского Союза.
 Куприянов, Семён Семёнович — Герой Советского Союза.
 Константинова, Ксения Семёновна (18) — Герой Советского Союза.
 Кудрявицкий, Давид Абрамович (24) — Герой Советского Союза.
 Максюта, Илья Михайлович — Герой Советского Союза.
 Маринин, Николай Андреевич (28) — Герой Советского Союза.
 Рахматулин, Шамиль Саидович (23) — Герой Советского Союза.
 Трубицын, Николай Панфилович (28) — Герой Советского Союза.
 Черничков, Николай Иванович (23) — Герой Советского Союза.

2 октября 
 Алименков, Иван Никонорович — помощник командира взвода разведывательной роты 7-й гвардейской механизированной бригады 3-го гвардейского механизированного корпуса 47-й армии Воронежского фронта, Герой Советского Союза (посмертно) (1944). Погиб в битве на Днепре.
 Андрейченко, Василий Евдокимович (26) — командир огневого взвода 34-го гвардейского артиллерийского полка 6-й гвардейской стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фронта. Герой Советского Союза (; посмертно), гвардии старший сержант. Погиб от ран полученных в бою.
 Бирюков, Константин Михайлович — Герой Советского Союза.
 Бочаров, Яков Васильевич — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Буркут, Иван Сидорович — сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ганюшин, Пётр Михайлович — Герой Советского Союза.
 Ермишин, Козьма Козьмич — Герой Советского Союза.
 Каруна, Василий Петрович — генерал-майор РККА.
 Колесников, Николай Павлович — Герой Советского Союза.
 Машаков, Александр Родионович — Герой Советского Союза.
 Овсянников, Константин Васильевич — Герой Советского Союза.
 Петров, Владимир Сергеевич (51) — российский и советский военный деятель.
 Попугаев, Алексей Григорьевич (19) — Герой Советского Союза.
 Проценко, Леонид Алексеевич (32) — Герой Советского Союза.
 Ромм, Александр Ильич (45) — советский филолог, поэт, переводчик, старший брат кинорежиссёра Михаила Ромма.
 Серёжников, Александр Иванович (28) — Герой Советского Союза.
 Степанов, Александр Михайлович (20) — Герой Советского Союза.
 Степанов, Иван Васильевич — Герой Советского Союза.
 Тереладзе, Акакий Лукич — Герой Советского Союза.
 Шалимов, Алексей Алексеевич (30) — Герой Советского Союза.
 Юдин, Александр Васильевич — Герой Советского Союза.
 Яковлев, Николай Александрович (19) — Герой Советского Союза.

3 октября 
 Бойков, Николай Сафронович — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Гончаров, Иван Тимофеевич (командир взвода) — Герой Советского Союза.
 Грошев, Дмитрий Николаевич (25) — Герой Советского Союза.
 Долбёшкин, Пётр Лукич (30) — Герой Советского Союза.
 Зозуля, Максим Митрофанович (38) — Герой Советского Союза.
 Катышев, Борис Михайлович (26) — Герой Советского Союза.
 Мешков, Иван Андреевич (33) — Герой Советского Союза.
 Морковский, Вениамин Яковлевич — Герой Советского Союза.
 Морозов, Павел Петрович — Герой Советского Союза.
 Носов, Александр Михайлович — Герой Советского Союза.
 Проценко, Степан Федосеевич (42) — Герой Советского Союза.
 Рюкин, Михаил Николаевич (28) — Герой Советского Союза.
 Сериков, Василий Дмитриевич — Герой Советского Союза.
 Смоляков, Абрам Ефимович (35) — Герой Советского Союза.
 Терещенко, Спиридон Васильевич (33) — Герой Советского Союза.
 Торчигин, Николай Андреевич (32) — Герой Советского Союза.
 Турдыев, Саидкул Алиевич (31) — народный комиссар земледелия Таджикской ССР; депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Цымбалюк, Андрей Григорьевич (20) — Герой Советского Союза.
 Шелест, Василий Галактионович (20) — Герой Советского Союза.
 Шкурин, Василий Митрофанович (27) — Герой Советского Союза.

4 октября 
 Берошвили, Владимир Ливанович — Герой Советского Союза.
 Богданов, Николай Васильевич (40) — советский военный деятель, полковник. Герой Советского Союза.
 Волков, Михаил Васильевич — красноармеец, Герой Советского Союза.
 Головашенко, Сергей Куприянович (20) — Герой Советского Союза.
 Головко, Степан Владимирович — командир отделения 961-го стрелкового полка, 274-й стрелковой Ярцевской дивизии, 36-го стрелкового корпуса, 31-й армии Западного.
 Григорьян, Сергей Вартанович (20) — Герой Советского Союза.
 Демченко, Фёдор Васильевич (24) — Герой Советского Союза.
 Загайнов, Василий Фёдорович (40) — Герой Советского Союза.
 Комбаров, Егор Игнатьевич (33) — Герой Советского Союза.
 Кузьмич, Владимир Савич (39) — украинский советский писатель.
 Никитченко, Иван Моисеевич (38) — Герой Советского Союза.
 Никифоров, Иван Яковлевич (19) — Герой Советского Союза.
 Марканов, Владимир Михайлович (18) — Герой Советского Союза.
 Мухамед-Мирзаев, Хаваджи — Герой Советского Союза.
 Петров, Антон Ильич (20) — Герой Советского Союза.
 Рощупкин, Степан Петрович — Герой Советского Союза.
 Спиваков, Александр Григорьевич (25) — Герой Советского Союза.
 Чикин, Алексей Яковлевич (37) — Герой Советского Союза.
 Шамшур, Анатолий Иванович (20) — Герой Советского Союза.

5 октября 
 Азолина, Нина Адольфовна (17) — член подпольной организации «Юные мстители» в Оболи в годы Великой Отечественной Войны. Расстреляна немецкими оккупантами
 Баюк, Пётр Ксенофонтович (23) — Герой Советского Союза.
 Бутаев, Георгий Данилович (32) — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Воропаев, Григорий Яковлевич — Герой Советского Союза.
 Гаев, Павел Витальевич (42) — советский военный разведчик, гвардии полковник.
 Дегтярёв, Александр Ильич (25) — Герой Советского Союза.
 Дусухамбетов, Абу (23) — Герой Советского Союза.
 Дьяченко, Иван Давидович — Герой Советского Союза.
 Зорин, Алексей Иванович (22) — Герой Советского Союза.
 Матюшкин, Василий Ефимович (22) — Герой Советского Союза.
 Николай Новиков — Герой Советского Союза.
 Онучин, Михаил Васильевич (40) — Герой Советского Союза.
 Полищук, Иосиф Митрофанович (31) — Герой Советского Союза.
 Радчук, Павел Петрович (34) — Герой Советского Союза.
 Ройченко, Александр Александрович (31) — Герой Советского Союза.
 Самбуров, Иван Михайлович — Герой Советского Союза.
 Трофимов, Андрей Трофимович — Герой Советского Союза.
 Тумакшин, Михаил Тимофеевич (24) — Герой Советского Союза.
 Харченко, Василий Степанович (30) — Герой Советского Союза.
 Худенко, Николай Владимирович — Герой Советского Союза.
 Шурпенко, Дмитрий Васильевич (28) — командир взвода 151-го стрелкового полка (8-я стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт), старшина; Герой Советского Союза.
 Эрджигитов, Туйчи (21) — Герой Советского Союза.

6 октября 
 Антипин, Иван Николаевич — — младший сержант, командир сапёрного отделения 483-го отдельного сапёрного батальона. Герой Советского Союза (посмертно) (1944). Погиб в битве за Днепр
 Бирбраер, Евгений Абрамович (31) — участник Великой Отечественной войны, командир миномётной роты 225-го гвардейского стрелкового полка 78-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии Степного фронта, Герой Советского Союза, гвардии старший лейтенант.
 Глухов, Фёдор Дмитриевич — Герой Советского Союза
 Григорьев, Леонид Михайлович (30) — Герой Советского Союза
 Евдокимов, Алексей Петрович (18) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.
 Коротков, Алексей Иванович (39) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.
 Кузьменко, Иван Пантелеевич — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.
 Кострикин, Владимир Михайлович — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.
 Лаптев, Михаил Яковлевич — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.
 Марфицин, Василий Викторович (27) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.
 Надеждин, Фёдор Алексеевич (26) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.
 Нечаев, Виктор Николаевич (30) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.
 Нефёдов, Пётр Прохорович (28) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.
 Опалев, Алексей Константинович (18) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.
 Павлов, Михаил Никитович — Герой Советского Союза.
 Павловский, Фёдор Кириллович (22) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.
 Пономарёв, Николай Тимофеевич (20) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.
 Приглебов, Алексей Васильевич (29) — Герой Советского Союза.
 Рубцов, Никанор Трофимович (41) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.
 Свиридов, Алексей Андреевич (24) — Герой Советского Союза.
 Тавровский, Пётр Ильич — участник Великой Отечественной войны,Герой Советского Союза.
 Ургенишбаев, Идрис — участник Великой Отечественной войны,Герой Советского Союза.
 Урушадзе, Ной Александрович (23) — участник Великой Отечественной войны,Герой Советского Союза.
 Фокин, Владимир Иванович (46) — Герой Советского Союза.

7 октября 
 Антропов, Василий Яковлевич — гвардии майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (посмертно) (1943). Умер от ран полученных в бою.
 Биренбойм, Яков Абрамович (35) — участник Великой Отечественной войны, командир 15-го гвардейского воздушно-десантного полка 4-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 60-й армии Воронежского фронта, Герой Советского Союза.
 Бурак, Андрей Матвеевич — Герой Советского Союза.
 Бондаренко, Пётр Николаевич (22) — Герой Советского Союза.
 Винокуров, Максим Ильич — Герой Советского Союза.
 Кауров, Фёдор Анисимович (21) — Герой Советского Союза.
 Коньков, Геннадий Гаврилович — Герой Советского Союза.
 Макеев, Алексей Васильевич — Герой Советского Союза.
 Минаенко, Иван Алексеевич — Герой Советского Союза.
 Рутчин, Алексей Иванович (31) — Герой Советского Союза.
 Соловьёв, Михаил Григорьевич — Герой Советского Союза.
 Хушназаров, Сапар — стрелок 467-го стрелкового полка 81-й стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта, рядовой, Герой Советского Союза.
 Чхаидзе, Владимир Михайлович (21) — советский танкист, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

8 октября 
 Бан, Олга (17) — — югославская партизанка, участница Народно-освободительной войны Югославии. Народный герой Югославии (посмертно) (1973). Расстреляна немецкими оккупантами.
 Бычковский, Олег Анатольевич (19) — Герой Советского Союза.
 Дехканбаев, Абдусалим (36) — Герой Советского Союза.
 Калачёв, Александр Васильевич — Герой Советского Союза.
 Корнеев, Василий Терентьевич (22) — Герой Советского Союза.
 Ланских, Тимофей Иванович (34) — Герой Советского Союза.
 Малык, Фома Васильевич (40) — Герой Советского Союза.
 Мрый, Андрей (50) — белорусский писатель, журналист, переводчик.
 Огнев, Андрей Григорьевич (41) — Герой Советского Союза.
 Павловский, Алексей Андреевич (29) — Герой Советского Союза.
 Пугачёв, Арсений Филиппович — Герой Советского Союза.
 Хащеватский, Моисей Израилевич (46) — еврейский советский поэт, драматург, переводчик, литературный критик. Писал на идише.
 Цвилий, Пётр Петрович (34) — Герой Советского Союза.

9 октября 
 Антуан, Андре — французский режиссёр театра и кино, теоретик театра, создатель и руководитель «Свободного театра» и «Театра Антуана»
 Зиновьев, Иван Алексеевич (19) — Герой Советского Союза.
 Кузуб, Павел Степанович — Герой Советского Союза.
 Песков, Дмитрий Иванович (43) — Герой Советского Союза.
 Петров, Николай Андреевич — Герой Советского Союза.
 Силкин, Григорий Петрович (23) — Герой Советского Союза.

10 октября 
 Авалиани, Лаврентий Иванович (19) — участник Великой Отечественной войны, командир отделения 1372-го стрелкового полка 417-й стрелковой дивизии 44-й армии Южного фронта, Герой Советского Союза (посмертно) (1943), сержант. Погиб в бою.
 Виноградов, Иван Кузьмич (24) — Герой Советского Союза.
 Галь, Алексей Трофимович — Герой Советского Союза.
 Калинин, Борис Петрович (30) — Герой Советского Союза.
 Козлов, Николай Андреевич (26) — Герой Советского Союза.
 Куница, Алексей Сергеевич (31) — Герой Советского Союза.
 Ляпота, Степан Константинович (36) — Герой Советского Союза.
 Нагнибеда, Семён Маркович — Герой Советского Союза.
 Прохоренко, Николай Степанович (21) — капитан, Герой Советского Союза.
 Рогачёв, Михаил Иосифович (23) — Герой Советского Союза.
 Самарин, Михаил Андреевич (28) — капитан, Герой Советского Союза.
 Чипишев, Василий Иванович (25) — Герой Советского Союза.

11 октября 
 Волошин, Иван Андреевич — Герой Советского Союза.
 Гринкевич, Франц Андреевич (38) — участник Великой Отечественной войны, командир 32-й гвардейской танковой бригады.
 Иванов, Михаил Иванович (34) — подполковник Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Пичугов, Василий Григорьевич — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза
 Сергеев, Владимир Фёдорович (20) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза
 Сухобский, Николай Феофанович (27) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза

12 октября 
 Высоцкий, Владислав Казимирович (35) — участник Великой Отечественной войны заместитель командира 3-го батальона 1-го пехотного полка 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко в составе 33-й армии Западного фронта, Герой Советского Союза, капитан Войска Польского.
 Грицынин, Константин Данилович (37) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Захарченко, Василий Петрович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Карпов, Стефан Архипович — ефрейтор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Кживонь, Анеля (18) — автоматчица женской роты автоматчиков дивизии им. Т. Костюшко Войска Польского, рядовой, Герой Советского Союза.
 Кузьмин, Василий Фёдорович — Герой Советского Союза.
 Левин, Василий Андреевич — Герой Советского Союза.
 Недоговоров, Виктор Леонтьевич — Герой Советского Союза.
 Петров, Александр Павлович (20) — Герой Советского Союза.
 Пузырёв, Сергей Михайлович — Герой Советского Союза.
 Сидоренко, Иван Петрович (28) — Герой Советского Союза.
 Соснов, Алексей Андреевич (22) — Герой Советского Союза.
 Харьковец, Анатолий Парфирович — капитан, Герой Советского Союза.

13 октября 
 Алекперов, Михаил Мамедович (19) — участник Великой Отечественной войны, разведчик 79-й гвардейской отдельной разведывательной роты 81-й гвардейской стрелковой дивизии 1-й гвардейской армии Степного фронта, Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в битве за Днепр.
 Борисов, Михаил Алексеевич — Герой Советского Союза.
 Корчак, Иосиф Павлович (28) — Герой Советского Союза.
 Макаревич, Сергей Антонович (30) — Герой Советского Союза.
 Мариков, Иван Ефимович (36) — Герой Советского Союза.
 Моховой, Сергей Петрович (28) — Герой Советского Союза.
 Мытов, Дмитрий Васильевич — Герой Советского Союза.
 Полянский, Николай Алексеевич — красноармеец, Герой Советского Союза.
 Попов, Фёдор Кузьмич (21) — красноармеец, Герой Советского Союза.
 Рыбалка, Алексей Васильевич (22) — красноармеец, Герой Советского Союза.
 Сентюков, Николай Петрович (19) — красноармеец, Герой Советского Союза.
 Серафим (Загоровский) — святой Православной Церкви.
 Топориков, Иван Гаврилович — красноармеец, Герой Советского Союза.

14 октября 
 Алексеев, Александр Иванович (21) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, командир роты 1-го мотострелкового батальона 69-й механизированной бригады 9-го механизированного корпуса 3-й гвардейской танковой армии Воронежского фронта, Герой Советского Союза (посмертно) (1944), лейтенант. Погиб в битве за Днепр
 Андрющенко, Григорий Яковлевич (38) —— советский офицер, участник Гражданской, советско-финской и Великой Отечественной войн. В годы Великой Отечественной войны — заместитель командира 6-го гвардейского танкового корпуса. Герой Советского Союза (; посмертно), гвардии полковник. Погиб в битве за Днепр.
 Воронков, Иван Яковлевич — Герой Советского Союза
 Гостев, Александр Сергеевич — Герой Советского Союза
 Гурин, Василий Терентьевич (24) — Герой Советского Союза
 Гусев, Василий Сергеевич (32) — Герой Советского Союза
 Двойченков, Павел Иванович — Герой Советского Союза
 Козловский, Николай Кузьмич (25) — Герой Советского Союза
 Козырев, Сергей Фёдорович (19) — Герой Советского Союза
 Лазарев, Егор Иванович — Герой Советского Союза.
 Литвинов, Дмитрий Прокопьевич — Герой Советского Союза.
 Марицкий, Николай Васильевич (20) — Герой Советского Союза.
 Минаков, Иван Фёдорович — Герой Советского Союза.
 Недбайло, Михаил Иванович (42) — художник, педагог.
 Обликов, Иван Сергеевич (27) — Герой Советского Союза.
 Овчаров, Степан Семёнович — Герой Советского Союза.
 Рукин, Игнат Трофимович — Герой Советского Союза.
 Середин, Фёдор Яковлевич (25) — Герой Советского Союза.
 Скалацкий, Павел Павлович — Герой Советского Союза.
 Степанов, Алексей Сергеевич — Герой Советского Союза.
 Стефанов, Дмитрий Никитович — Герой Советского Союза.
 Хуртин, Иван Андреевич — Герой Советского Союза.
 Цибенко, Григорий Фёдорович — Герой Советского Союза.
 Яценко, Николай Лаврентьевич (20) — Герой Советского Союза.

15 октября 
 Аглиуллин, Хамит Шамсутдинович (24) — участник Великой Отечественной войны, заместитель политрука, командир отделения сапёрного взвода 43-го стрелкового полка 106-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта, Герой Советского Союза (посмертно), старший сержант. Погиб в бою под Лоевом
 Акуционок, Пётр Антонович (20) — участник Великой Отечественной войны, командир стрелкового взвода 685-го стрелкового полка 193-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта, Герой Советского Союза (посмертно)(1943), младший лейтенант. Погиб в бою под Лоевом
 Банников, Борис Фёдорович (20) пулемётчик 42-го стрелкового полка 106-й Забайкальской стрелковой дивизии 27-го стрелкового корпуса 65-й армии Центрального фронта, Герой Советского Союза (посмертно) (), красноармеец. Погиб в бою под Лоевом
 Беляков, Иван Дементьевич — Герой Советского Союза.
 Богомолов, Иван Григорьевич — Герой Советского Союза.
 Буйко, Пётр Михайлович (47) — Герой Советского Союза.
 Волков, Евдоким Денисович (21) — Герой Советского Союза.
 Джинчарадзе, Исрафил Кемалович (27) — Герой Советского Союза.
 Ибрагимов, Темирбек (21) — участник Великой Отечественной войны, сержант, Герой Советского Союза.
 Карачаров, Иван Николаевич (40) — участник Великой Отечественной войны, сержант, Герой Советского Союза.
 Карнаухов, Виталий Леонидович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Маметова, Маншук Жиенгалиевна (20) — пулемётчица 21-й гвардейской стрелковой дивизии 3-й ударной армии Калининского фронта, гвардии старший сержант. Первая казахская женщина, которой было присвоено звание Герой Советского Союза.
 Мариков, Иван Ефимович (36) — Герой Советского Союза.
 Марков, Алексей Васильевич (25) — Герой Советского Союза.
 Матюгин, Иван Максимович (36) — Герой Советского Союза.
 Панченко, Алексей Яковлевич (36) — Герой Советского Союза.
 Полосин, Алексей Иванович (20) — Герой Советского Союза.
 Редько, Алексей Николаевич (19) — Герой Советского Союза.
 Смирнов, Николай Фёдорович (35) — Герой Советского Союза.
 Смирнов, Сергей Григорьевич (40) — Герой Советского Союза.
 Шеин, Иван Кузьмич (21) — Герой Советского Союза.

16 октября 
 Аксёнов, Александр Михайлович (24) — — участник Великой Отечественной войны, командир стрелковой роты 6-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 37-й армии Степного фронта, Герой Советского Союза (посмертно) (1944), гвардии старший лейтенант. Погиб в бою в Днепропетровской области.
 Бессонов, Александр Андреевич (20) — Герой Советского Союза.
 Калашников, Яков Семёнович — Герой Советского Союза.
 Малиев, Михаил Алексеевич — Герой Советского Союза.
 Малышев, Иван Афанасьевич (29) — Герой Советского Союза.
 Новодран, Павел Фёдорович (26) — Герой Советского Союза.
 Савченко, Павел Павлович (32) — Герой Советского Союза.
 Сытов, Иван Никитович (27) — Герой Советского Союза.
 Юрченко, Фёдор Сергеевич (30) — Герой Советского Союза.

17 октября 
 Белоусов, Степан Мартынович (25) — Герой Советского Союза.
 Брюханов, Алексей Иванович (20) — Герой Советского Союза.
 Ванновский, Глеб Михайлович (81) — русский военачальник и военный востоковед, генерал-лейтенант Генерального штаба.
 Власов, Митрофан Ефимович (27) — Герой Советского Союза.
 Вологин, Александр Дмитриевич (19) — Герой Советского Союза.
 Дикопольцев, Евгений Александрович (21) — Герой Советского Союза.
 Зуев, Иван Дмитриевич — Герой Советского Союза.
 Косинов, Владимир Егорович — Герой Советского Союза.
 Латышев, Владимир Фёдорович (20) — Герой Советского Союза.
 Литвиненко, Николай Никитович — Герой Советского Союза.
 Мартынов, Иван Степанович (18) — Герой Советского Союза.
 Миролюбов, Василий Алексеевич (25) — Герой Советского Союза.
 Румянцев, Александр Андреевич (21) — Герой Советского Союза.
 Тюрин, Александр Васильевич (38) — Герой Советского Союза.
 Файзулин, Ханиф Шакирович (22) — Герой Советского Союза.
 Шамаев, Павел Иванович — Герой Советского Союза.

18 октября 
 Беломутов, Григорий Тихонович — Герой Советского Союза.
 Власов, Михаил Максимович (17) — Герой Советского Союза.
 Гусев, Владимир Васильевич (20) — Герой Советского Союза.
 Дунаев, Иван Васильевич (20) — Герой Советского Союза.
 Карпенко, Виктор Александрович (20) — участник Великой Отечественной войны, сержант, Герой Советского Союза.
 Лев, Рафаил Фроимович (25) — участник Великой Отечественной войны, командир стрелковой роты 989-го стрелкового полка 226-й стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фронта, Герой Советского Союза, старший лейтенант.
 Левицкий, Роман Иванович — Герой Советского Союза.
 Литвинов, Пётр Дмитриевич (27) — Герой Советского Союза.
 Мандельштам, Юрий Владимирович (35) — русский поэт и литературный критик «первой волны» эмиграции, участник ряда литературных объединений Парижа; погиб в концлагере Явожно.
 Махов, Николай Фёдорович — Герой Советского Союза.
 Мордасов, Иван Андреевич (20) — Герой Советского Союза.
 Нечай, Степан Афанасьевич (24) — Герой Советского Союза.
 Попов, Семён Алексеевич (17) — участник Великой Отечественной войны,Герой Советского Союза.
 Потёмкин, Геннадий Фёдорович (20) — участник Великой Отечественной войны,Герой Советского Союза.
 Сердитов, Семён Алексеевич (39) — участник Великой Отечественной войны,Герой Советского Союза.
 Сысолетин, Михаил Иванович (25) — участник Великой Отечественной войны,Герой Советского Союза.

19 октября 
 Власенко, Алексей Исидорович — старший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Бессарабского похода РККА и Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Иаков (Карп) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Елгавский, викарий Рижской епархии.
 Днепровский, Пётр Павлович — Герой Советского Союза.
 Коробейников, Николай Абросимович (25) — Герой Советского Союза.
 Мамкин, Павел Степанович (21) — Герой Советского Союза.
 Мосолов, Анатолий Алексеевич (33) — Герой Советского Союза.
 Мясоедов, Григорий Павлович (42) — Герой Советского Союза.
 Невзгодов, Андрей Иванович — Герой Советского Союза.
 Панчишин, Марьян Иванович — украинский и советский врач и государственный деятель.
 Перехода, Иван Сергеевич (36) — Герой Советского Союза.
 Скушников, Георгий Арсентьевич — Герой Советского Союза.
 Сухов, Василий Арсентьевич (31) — Герой Советского Союза.
 Чубинидзе, Леван Варламович (27) — Герой Советского Союза.

20 октября 
 Боенко, Дмитрий Петрович — Герой Советского Союза.
 Бояринцев, Тимофей Алексеевич (32) — Герой Советского Союза.
 Грачёв, Иван Николаевич — Герой Советского Союза.
 Гришин, Иван Григорьевич (22) — Герой Советского Союза.
 Ермаков, Фрол Андреевич (28) — Герой Советского Союза.
 Зиндельс, Абрам Моисеевич — участник Великой Отечественной войны, командир взвода 690-го стрелкового полка (126-я стрелковая дивизия, 51-я армия, Южный фронт), Герой Советского Союза.
 Калинин, Николай Тихонович (18) — Герой Советского Союза.
 Колодченко, Борис Георгиевич — Герой Советского Союза.
 Романов, Николай Кириллович (24) — Герой Советского Союза.
 Скорынин, Владимир Петрович (19) — Герой Советского Союза.
 Стасюк, Никита Иванович — Герой Советского Союза.
 Фролов, Михаил Иванович — советский солдат, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

21 октября 
 Бутенко, Иван Ефимович (25) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Гришунов, Егор Матвеевич (26) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Давлетов, Баян Еркеевич (19) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ерёмушкин, Николай Николаевич (17) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Костычев, Степан Фёдорович (27) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Котегов, Алексей Александрович (19) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Наумов, Георгий Васильевич (39) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Нестеренко, Григорий Карпович (26) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Овчаренко, Иван Тихонович (33) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Павлюченков, Игнат Павлович (34) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Потапенко, Филипп Алексеевич (21) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Прудников, Дмитрий Тихонович (21) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Самсонов, Борис Васильевич (34) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Свечкарёв, Иван Семёнович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Фоминых, Николай Фёдорович (20) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Черемнов, Яков Дмитриевич (24) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

22 октября 
 Абдалиев, Каракозы — Герой Советского Союза (посмертно), участник Великой Отечественной войны, погиб в бою за Мелитополь
 Асманов, Александр Владимирович (19) — командир орудия 981-го зенитно-артиллерийского полка 9-й зенитно-артиллерийской дивизии 40-й армии 1-го Украинского фронта Герой Советского Союза (посмертно) (1943). Погиб в битве за Днепр
 Бондаренко, Михаил Иванович (41) — боец из расчёта А. В. Асманова Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в битве за Днепр
 Гребенёв, Аркадий Филимонович (19) — боец из расчёта А. В. Асманова, Герой Советского Союза (посмертно) (1943. Погиб в битве за Днепр
 Жулябин, Пётр Андреевич (38) — боец из расчёта А. В. Асманова, Герой Советского Союза (посмертно) (1943). Погиб в битве за Днепр
 Звездин, Иван Аникеевич — Герой Советского Союза.
 Каплун, Сергей Ильич — советский учёный-медик, врач.
 Каплунов, Аркадий Львович (31) — Герой Советского Союза (посмертно) (1943). Погиб в битве за Днепр
 Лаврентьев, Павел Григорьевич — Герой Советского Союза.
 Литвинов, Иван Филиппович — Герой Советского Союза.
 Локтев, Иван Яковлевич (26) — Герой Советского Союза.
 Мокринский, Алексей Семёнович — Герой Советского Союза.
 Мурыгин, Павел Павлович — Герой Советского Союза.
 Сорокин, Иван Иванович (28) — Герой Советского Союза.
 Степанов, Иван Фёдорович (19) — Герой Советского Союза.
 Темчук, Василий Иванович — Герой Советского Союза.
 Трифонов, Александр Валерьевич (25) — Герой Советского Союза.
 Утев, Егор Васильевич (18) — Герой Советского Союза.
 Ушаков, Василий Константинович (31) — Герой Советского Союза.
 Черкасов, Владимир Иванович (25) — Герой Советского Союза.

23 октября 
 Аннаев, Ораз — участник Великой Отечественной войны, помощник командира сабельного взвода 55-го гвардейского кавалерийского полка 15-й гвардейской кавалерийской дивизии 7-го гвардейского кавалерийского корпуса 61-й армии Центрального фронта, гвардии старшина. Герой Советского Союза (посмертно) (1944). Погиб в битве за Днепр.
 Вощенко, Василий Иванович (25) — Герой Советского Союза.
 Говоров, Фёдор Иванович (24) — Герой Советского Союза.
 Локтев, Иван Яковлевич (26) — Герой Советского Союза.
 Мирошниченко, Анатолий Кузьмич (22) — Герой Советского Союза.
 Морозов, Сергей Ильич — Герой Советского Союза.
 Христов, Александр Григорьевич (34) — Герой Советского Союза.
 Чудинов, Пётр Алексеевич (25) — Герой Советского Союза.

24 октября 
 Азизов, Домулло (30) — участник Великой Отечественной войны, командир пулемётного расчёта 120-го стрелкового полка 69-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта, Герой Советского Союза (посмертно) (1943), младший сержант.
 Гапонов, Григорий Семёнович (30) — Герой Советского Союза.
 Кузин, Иван Васильевич — Герой Советского Союза.
 Сиффлит, Леонард (27) — австралийский военный, сержант армии Австралии.
 Тихомиров, Иван Николаевич (23) — Герой Советского Союза.
 Токмин, Иван Климентьевич — Герой Советского Союза.

25 октября 
 Васильев, Степан Васильевич (46) — советский государственный и партийный деятель, народный комиссар рабоче-крестьянской инспекции Якутской АССР (1925—1926), умер в ИТЛ.
 Александр Кузнецов — Герой Советского Союза.
 Назимов, Николай Игнатьевич — Герой Советского Союза.
 Орехов, Иван Васильевич — Герой Советского Союза.
 Рогожин, Василий Александрович (20) — Герой Советского Союза.
 Смоленский, Сергей Михайлович (30) — Герой Советского Союза.

26 октября 
 Байбулатов, Ирбайхан Адылханович — Герой Советского Союза.
 Григорий Лахин — Герой Советского Союза.
 Пономарёв, Пётр Тихонович (19) — Герой Советского Союза.

27 октября 
 Аксёнов, Александр Афанасьевич (35) — участник Великой Отечественной войны, парторг 2-го стрелкового батальона 1031-го стрелкового полка (280-я Конотопская Краснознаменная стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт), сержант, Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою в Черниговской области.
 Давлетов, Абдрауф Ганеевич (27) — Герой Советского Союза.
 Кудимов, Павел Васильевич — Герой Советского Союза.
 Скворцов, Иван Васильевич — Герой Советского Союза.

28 октября 
 Бобров, Николай Галактионович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Бондарь, Александр Афанасьевич (27) — капитан Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Галимов, Вахит Газизович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Кравченко, Антон Дмитриевич — гвардии красноармеец, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943), указ о награждении отменён.
 Лаптев, Леонид Семёнович (29) — Герой Советского Союза.
 Андрей Мельников — Герой Советского Союза.

29 октября 
 Андреев, Семён Алексеевич (19) — гвардии сержант, участник Великой Отечественной войны, погиб в битве за Днепр. Герой Советского Союза (посмертно) (1944).
 Добриков, Иван Андреевич (29) — Герой Советского Союза.
 Пуляевский, Константин Афанасьевич (25) — Герой Советского Союза.
 Стерелюхин, Алексей Кузьмич (30) — Герой Советского Союза.
 Таначев, Василий Александрович (19) — Герой Советского Союза.
 Фионов, Иван Данилович — Герой Советского Союза.

30 октября 
 Дудыкин, Евгений Петрович (18) — Герой Советского Союза.
 Александр Калашников (28) — Герой Советского Союза.
 Колесников, Николай Васильевич (20) — Герой Советского Союза.
 Василий Куликов — Герой Советского Союза.
 Остапенко, Степан Кузьмич (34) — Герой Советского Союза.
 Путилов, Сидор Антонович (27) — Герой Советского Союза.
 Трингали-Казанова (55) — итальянский государственный и политический деятель. Министр юстиции и наград Итальянской социальной республики.

31 октября 
 Полищук, Иван Иванович (24) — Герой Советского Союза.
 Рорат, Александр Иосифович (33) — Герой Советского Союза.
 Сорокин, Павел Васильевич — Герой Советского Союза.